Jean Sincere – attrice e doppiatrice statunitense
 Salvatore Sincere –  wrestler statunitense
 Seth Sincere – calciatore nigeriano
 Sincere – album di MJ Cole del 2000

Pagine correlate 
 Sincerità (disambigua)
 Sincera
 Sincero

Altri progetti